Суг-Бажы, Суг-Бажи ()— село в Каа-Хемском кожууне Республики Тыва. Административный центр и единственный населённый пункт Суг-Бажынского сумона.
Население 872 человека (2015).
{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          51.6555252,
          94.8554366
        ]
      }
    }
  ]
}

История 
Решение о создании суверенного государства Тыва в Центре Азии было принято в местечке Суг-Бажи 14 августа 1921 года.

В переводе с тувинского Суг-Бажы — «обряд освящения начала реки». Ранее называлась Советская Тува.

География 
Селение находится на малом притоке р. Малый Енисей.

Население

Известные жители и уроженцы 
В Суг-Бажы родился Кан-оол Даваа — председатель Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва с 21 октября 2010 года.

Инфраструктура 
Подстанция Суг-Бажи

МОУ СОШ с. Суг-Бажы.

Транспорт 
автобусный рейс Кызыл-Сарыг-Сеп, со остановкой в Суг-Бажы

Ссылки 
Суг-Бажы на Викимапии

Примечания 

Населённые пункты Каа-Хемского кожууна